Sandy Kenyon (1922-2010) – attore statunitense
Sandy Kenyon – costumista cinematografica e televisiva